USS Montana kan syfta på något av följande amerikanska örlogsfartyg, namngivna efter den amerikanska delstaten Montana:
 , var en Tennessee-klass (kryssare), i tjänst mellan 1908 och 1921.
 , var ett lastskepp under Första världskriget, men sänktes av en torped i augusti 1918.
 , var ett slagskepp i South Dakota-klassen, som kölsträcktes 1920, men avbeställdes och skrotades 1923.
 USS Montana (BB-67), var ett planerat slagskepp i Montana-klass. Hela klassen avbeställdes 1943.
 , en Virginia-klass ubåt, i tjänst sedan 25 juni 2022.

Bilder 

Namn på amerikanska örlogsfartyg